Ferrabosco ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Ferrabosco (1513–1574), italienischer Komponist
 Matthia Ferrabosco (1550–1616), italienischer Komponist und Sänger
 Pietro Ferrabosco, italienischer Maler, Festungsbaumeister und Architekt